Jan Schulte ist der Name folgender Personen:

* Jan-Christopher Schulte (* 1982), deutscher Leichtathlet
 Jan Erik Schulte (* 1966), deutscher Historiker